Piedras (Colômbia) - município em Tolima, Colômbia
 Piedras (Metrô de Buenos Aires) - estação do metrô de Buenos Aires, Argentina

Ver também 
 Río Piedras
 Pedra (desambiguação)
 Las Piedras (desambiguação)

Desambiguações de topônimos